Cattedrale del Sacro Cuore – cattedrale a Brazzaville in Repubblica del Congo
 Cattedrale del Sacro Cuore – cattedrale a Casablanca in Marocco
 Cattedrale del Sacro Cuore – cattedrale a Davenport negli Stati Uniti d'America
 Cattedrale del Sacro Cuore – cattedrale a Fairbanks negli Stati Uniti d'America
 Cattedrale del Sacro Cuore – chiesa, ora sconsacrata, a Orano in Algeria
 Cattedrale del Sacro Cuore – cattedrale a Port Vila in Vanuatu
 Cattedrale del Sacro Cuore – cattedrale a Sarajevo in Bosnia ed Erzegovina
 Cattedrale del Sacro Cuore – cattedrale a Suva nelle Figi
 Cattedrale del Sacro Cuore – cattedrale a Tarawa nelle Kiribati
 Cattedrale del Sacro Cuore – cattedrale a Tashkent in Uzbekistan
 Cattedrale del Sacro Cuore – cattedrale a Wellington in Nuova Zelanda
 Cattedrale del Sacro Cuore – cattedrale a Yokohama in Giappone
 Concattedrale del Sacro Cuore– concattedrale a Houston negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate
 Basilica del Sacro Cuore (disambigua)
 Chiesa del Sacro Cuore
 Cattedrale del Sacro Cuore di Gesù